Otto 2. Wittelsbach, hertug af Bayern (Otto den Oplyste, ) (7. april 1206 i Kelheim – 29. november 1253 i Landshut) var hertug af Bayern fra 1235 til sin død. Desuden var han Pfalzgreve ved Rhinen fra 1214.

Forældre 
Otto 2. var søn af Ludvig 1. Wittelsbach, hertug af Bayern og Ludmilla af Böhmen.

Familie 
Som seksårig blev Otto 2. forlovet med Agnes af Pfalz (sønnedatter af Henrik Løve og efterkommer af flere tyske kejsere).

Otto 2. og Agnes af Pfalz blev bl.a. forældre til
 Elisabeth, gift med kong Konrad 4. af det tyske rige) (søn af kejser Frederik 2. af det tysk-romerske rige). 
 Ludvig 2., hertug af Bayern, var hertug af Oberbayern og pfalzgreve ved Rhinen. 
 Henrik 8., hertug af Niederbayern.
 

Huset Wittelsbach